Wesertor ist der Name folgender Orte:

 Wesertor (Minden), Stadtquartier in Minden, Nordrhein-Westfalen
 Wesertor (Kassel), Stadtteil von Kassel, Hessen